Орло́вское () — село,
Нововязовский сельский совет,
Юрьевский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1225982508. Население по переписи 2001 года составляло 13 человек .

Географическое положение 
Село Орловское находится на расстоянии в 3 км от села Затишное.

Примечания